Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2013 – czternaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Został rozegrany w formie pięciu turniejów w pięciu hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 22 marca do 6 kwietnia 2013 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do rozgrywek elity. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane trzyetapowym systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 22 a 30 marca 2013 roku we francuskich departamentach Isère, Sabaudia i Górna Sabaudia. Mecz o mistrzostwo kontynentu był transmitowany przez L’Équipe 21. W obecności dwunastu tysięcy widzów triumfowali w nim Anglicy, w niższych dywizjach zwyciężyli odpowiednio Hiszpanie i Holendrzy.

Siedem najsłabszych europejskich zespołów rywalizowało natomiast w dywizjach C i D na Węgrzech oraz w Bośni i Hercegowinie na początku kwietnia 2013 roku, zwycięskie okazały się Austria i Dania.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Turniej kwalifikacyjny 
W rozegranym w Lizbonie turnieju wzięli udział finaliści Dywizji A oraz dwa najsłabsze zespoły rozgrywek Elity poprzedniej edycji. Dwie czołowe drużyny turnieju uzyskały awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Okazały się nimi zespoły Gruzji i Portugalii.

Elita

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2013 w rugby union
2013 we Francji
Rugby union we Francji
Rodan-Alpy
2013 na Węgrzech
Ostrzyhom
Rugby union na Węgrzech
2013 w Bośni i Hercegowinie
Sport w Zenicy
Rugby union w Bośni i Hercegowinie